Вячесла́в Никола́евич Миро́нов (псевдоним, настоящая фамилия — Лазарев; род. 21 января 1966, Кемерово) — российский писатель. Основные произведения связаны с темой первой чеченской войны, в которой он принимал участие в звании капитана. Этой войне посвящена первая и самая известная книга В. Н. Миронова — «Я был на этой войне. Чечня, год 1995» (2001), выдержавшая несколько изданий и переведённая на несколько языков.

Биография 
Родился 21 января 1966 года в Кемерово в семье военнослужащего. Год отучился в Марийском политехническом институте. В 1984 году поступил в Кемеровское высшее военное командное училище связи им. И. Т. Пересыпкина, которое окончил в 1988 году. В 1993 году окончил Высшие курсы военной контрразведки Министерства безопасности Российской Федерации (г. Новосибирск).

Проходил военную службу в Кишинёве, Кемерово, Новосибирске, Красноярске. Принимал участие в боевых действиях в Баку (1990), Цхинвали (1991), Приднестровье (1992), Чечне (1995). Дважды ранен, имеет несколько контузий. Награждён орденом Мужества, медалью «За ратную доблесть» и другими.

В 1997 году был уволен из Вооруженных сил РФ по сокращению штатов. В 1997—2003 годах служил в Управлении федеральной службы налоговой полиции по Красноярскому краю (служба упразднена Президентом РФ в 2003). С июля 2003 года работал сотрудником Управления Федеральной службы России по контролю за оборотом наркотиков по Красноярскому краю в звании подполковника полиции. В 2004 году окончил Сибирский юридический институт МВД России.

Член Союза российских писателей, лауреат конкурса русской сетевой литературы «Тенёта» (2000), Премии Фонда им. В. П. Астафьева (2003) и Литературной премии имени Н. В. Гоголя (2005), международного открытого конкурса пьес и сценариев для детей и молодежи «Калейдоскоп-XXI» (2016) за киносценарий «Славка, Колька, Сашка и самолёт». По данным на 2016 год, работал в АО «Губернские аптеки» заместителем руководителя департамента внутреннего контроля.

В своих произведениях описывает службу и быт российских военнослужащих. В своей первой книге «Я был на этой войне» описывает своё участие в первой чеченской войне, в частности, в штурме Грозного 1994—1995 годов, и даёт негативную оценку действиям Б. Н. Ельцина, С. А. Ковалёва, П. С. Грачёва, Л. Я. Рохлина.

Произведения 
 «Я был на этой войне. Чечня, год 1995»
 «Не моя война» (совместно с Олегом Маковым)
 «Капище»
 «Глаза войны» («Охота на Шейха»)
 «Война 2017. Мы не рабы!»
 «Славка, Колька, Сашка и самолёт». Книга получила гриф Издательского совета РПЦ МП и была выпущена издательством «Сибирская Благозвонница»

«Я был на этой войне» 

Мы впервые смогли понять, что там вообще происходит, только благодаря Вячеславу Миронову.

Книга капитана Миронова — страшная книга. Ужас античеловечности сгущён в ней до предела. И неважно — происходило ли всё это с самим автором, или он вбил в свой сюжет и опыт других. В любом случае — это безжалостная к себе и миру исповедь русского офицера эпохи российско-чеченской трагедии. Словосочетание капитан Миронов неизбежно будит литературную ассоциацию (не знаю, рассчитывал ли на это автор) — «Капитанская дочка», комендант Белогорской крепости капитан Миронов, честный служака, беспредельно верный присяге…

Повествование Вячеслава Миронова — в некотором роде энциклопедия не только чеченской войны, но и боевых ситуаций и персонажей вообще. Тут и прорыв небольшой группы сквозь контролируемую противником территорию, и бой в окружении, и бессмысленно кровопролитные, преступно неподготовленные атаки, и вороватый интендант, и хлыщ из Генштаба, и захваченный в плен предатель-перебежчик, и боевое братство…

…Я опять, как в детстве, мчался вперед по тексту, перелистывая мирные эпизоды, и снова вперед, вперед, туда, где шла война, настоящая, которую страшно даже вообразить. Рабочий день пропал, глаза были красные от нескольких часов непрерывного чтения, я едва не опоздал на последний поезд метро… Миронов уже почти два года лидер хит-парада читательских симпатий в самой большой русскоязычной электронной библиотеке http://lib.ru. Здесь он удачно конкурирует с Булгаковым, Сент-Экзюпери, Маркесом, братьями Стругацкими и другими классиками мировой литературы. Если честно, я не очень понимаю, как ему это удаётся. Может быть, на фоне всеобщего массового вранья на телевидении и в газетах люди испытывают особо острую тягу к правде жизни вместо «правды искусства».

Примечания

Ссылки 
 Произведения на сайте Art of War.

Писатели России XX века
Участники Первой чеченской войны
Сетевая литература
Члены Союза российских писателей
Полковники (Российская Федерация)
Военная проза
Выпускники Сибирского юридического института МВД России
Выпускники Кемеровского высшего военного командного училища связи
Писатели Красноярска
Писатели России XXI века
Литераторы, известные под псевдонимами